

События 
 Иоганн Себастьян Бах сочиняет Sanctus, в последующем вошедший в состав «Высокой мессы».
 Джон Фредерик Лампе () переезжает из Саксонии в Великобританию, где и провёл всю оставшуюся жизнь.
 Жозеф Боден де Буамортье переезжает в Париж из Перпиньяна, где быстро сделал карьеру композитора.
 Агостино Стеффани избирается почётным президентом Академии древней музыки () в Лондоне.
 Иоганн Адольф Хассе прибыл в Неаполь, где начал учиться у Никола Порпоры.
 Антонио Страдивари создаёт скрипку Le Saraste (сейчас принадлежит Мадридской консерватории).
 Себастьян де Броссар, один из основателей Национальной библиотеки Франции, приобрёл коллекцию рукописей французского короля Людовика XV.
 Ренатус Харрис (), один из двух самых известных органных мастеров Англии конца XVII — начала XVIII веков, создал свой последний орган, установленный в храме St Dionis Backchurch в лондонском Сити.
 Уильям Крофт опубликовал свой главный труд — «Духовная музыка» (), первый сборник церковной музыки, изданный в виде нот.

Классическая музыка 
 Иоганн Себастьян Бах —
 St John Passion (BWV 245, BC D 2a) (первое исполнение 7 апреля Nicolaikirche в Лейпциге).
 Кантата Sie werden euch in den Bann tun, BWV 44 и около 50 других кантат.
 Жозеф Боден де Буамортье — кантата «Времена года» ().
 Франсуа Куперен — «Парнас, или Апофеоз Корелли» ().
 Бенедетто Марчелло — «Поэтически-гармоническое вдохновение» (), вып. 1.
 Торла О’Каролан — «Джон Друри» (, к свадьбе местной пары Джона Друри и Элизабет Голдсмит).
 Жан-Филипп Рамо — «Пьесы для клавесина» ().

Опера 
 Георг Фридрих Гендель —
 «Юлий Цезарь» ().
 Тамерлан" (), впервые исполнена в Лондоне.
 Леонардо Винчи — Turno Aricino.
 Антонио Вивальди — Il Giustino.

Родились 
 26 февраля — Готфрид Генрих Бах, умственно отсталый сын Иоганна Себастьяна Баха (умер 12 февраля 1763).
 18 июля — Мария Антония Баварская, дочер баварского курфюрста Карла Альбрехта, немецкий композитор, певица, клавесинистка, художница и поэтесса (умерла 23 апреля 1780).
 29 августа — Джамбаттиста Касти, итальянский поэт и оперный либреттист (умер 5 февраля 1803).
 1 октября — Джованни Баттиста Кирри (), итальянский виолончелист и композитор (умер 11 июня 1808).
 8 декабря — Клод Бальбатр, французский органист-виртуоз, клавесинист и композитор (умер 9 мая 1799).

Умерли 
 24 июня — Иоганн Тайле (), немецкий барочный композитор (родился 29 июля 1646).
 24 августа — Андреас Кнеллер (), немецкий композитор и органист Северо-немецкой школы (родился 23 апреля 1649).
Предположительно — Антонио Куинтавалле (), итальянский оперный композитор (родился в 1688).

См. также

Примечания